Příjmení Porubský nosí více významných osobností:

 Dušan Porubský (1876–1924) – slovenský a československý novinář
 Július Porubský (* 1942) – slovenský fotbalista
 Peter Porubský (* 1945) – slovenský a československý politik
 Tomáš Porubský (1914–1973) – český fotbalista německé národnosti, reprezentant Československa
 Vojtech Porubský (1921–???) – slovenský a československý politik KSS